Riverside (englisch für „Flussufer“) steht für:

 Riverside (Band), polnische Progressive-Metal-Band
 Riverside Records, Plattenlabel
 Riverside. Christusnovelle, Roman von Patrick Roth (1991)
 Riverside Speedway, Rennstrecke in Antigonish (Nova Scotia), Kanada
 Riverside International Raceway, ehemalige Rennstrecke in Riverside, Kalifornien

 USS Riverside (1944–46), APA-102, Truppentransporter der US Navy für amphibische Operationen
 Riverside, Schiff, lief 1968 unter dem Namen Santa Leonor im chilenischen Smyth-Kanal auf Grund

Riverside heißen folgende geografischen Objekte:
 Riverside (Südafrika)
 Riverside (Tasmanien), Australien
 Riverside (Wales), Stadtteil von Cardiff

USA:
 Riverside (Alabama)
 Riverside (Arkansas)
 Riverside (Connecticut)
 Riverside (Georgia)
 Riverside (Illinois)
 Riverside (Idaho)
 Riverside (Iowa), Kleinstadt im Washington County
 Riverside (Kalifornien), Hauptstadt des Riverside County
 Riverside (Massachusetts)
 Riverside (Maryland)
 Riverside (Missouri)
 Riverside (Montana)
 Riverside (New Jersey)
 Riverside (New Mexico) 
 Riverside (Steuben County, New York)
 Riverside (Suffolk County, New York)
 Riverside (Ohio), City im Montgomery County
 Riverside (Oregon)
 Riverside (Pennsylvania), Borough im Northumberland County
 Riverside (Rhode Island)
 Riverside (Texas)
 Riverside (Utah)
 Riverside (Washington), Town im Okanogan County
 Riverside (Burnett County, Wisconsin)
 Riverside (Lafayette County, Wisconsin)
 Riverside (Wyoming)

Siehe auch:
 Riverside Park (Begriffsklärung)